Statius Müller se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philipp Ludwig Statius Muller
 Philipp Ludwig Statius Müller